David Watson kan syfta på

 David Watson (född 1968), svensk dansare
 David Watson (fotbollsspelare) (född 1946), engelsk fotbollsspelare
David Watson (skådespelare) (1940–2014), brittisk-amerikansk skådespelare